Fort Lee ist der Name folgender Städte:
 Fort Lee (New Jersey), USA
 Fort Lee (Virginia), USA